Tenisový turnaj ATP Grand Prix Hassan II 2009 se konal ve dnech 6. – 12. dubna v marocké Casablance venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Grand Prix Hassan II
ATP World Tour 2009
Sport v Maroku v roce 2009